Под „Кърджалийски отряд“ може да се разбира една от следните две бойни формации от времето на Първата балканска война:

 Кърджалийския отряд от състава на османската Източна армия, съсредоточен в района около Кърджали и Пашмакли (Смолян). Търпи поражение в първите дни на войната и отстъпва двата града на българите.
 Кърджалийския отряд, в който влиза една бригада от Македоно-одринското опълчение и други български войскови части. Сформиран след овладяването на Кърджали от българите, отрядът участва в бойните действия в Западна Тракия през ноември 1912 г.

История на Кърджали